Ребет:
 Ребет Лев — політичний діяч, публіцист і адвокат.
 Ребет Дарія — громадська діячка, дружина Лева Ребета.